Podstene je maleno naselje u Gorskom kotaru, administrativno pripada gradu Čabru.

Stanovništvo 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji